A era da informação (também conhecida como era computacional, era digital, era do silício ou era da nova mídia) é um período histórico que começou em meados do século XX. É caracterizada por uma rápida mudança das indústrias tradicionais, estabelecidas durante a Revolução Industrial, para uma economia centrada na tecnologia da informação.  O início da era da informação tem sido associado ao desenvolvimento do transístor em 1947, o amplificador óptico em 1957, e a era Unix, que começou em 1.º de janeiro de 1970 e serve como base para o Tempo Universal Coordenado e o Protocolo de Tempo de Rede. Esses avanços tecnológicos tiveram um impacto significativo na forma como a informação é processada e transmitida.

De acordo com a Rede de Administração Pública das Nações Unidas, a era da informação foi formada pela capitalização dos avanços da microminiaturização dos computadores, que levaram a sistemas de informação modernizados e comunicações pela internet como a força motriz da evolução social.

Ver também 
 Sociedade pós-industrial
 Sociedade do conhecimento

Bibliografia 
 Oliver Stengel et al. (2017). Digitalzeitalter - Digitalgesellschaft, Springer 
 Mendelson, Edward (June 2016). In the Depths of the Digital Age, The New York Review of Books
 Bollacker, Kurt D. (2010) Avoiding a Digital Dark Age, American Scientist, March–April 2010, Volume 98, Number 2, p. 106ff
 Castells, Manuel. (1996–98). The Information Age: Economy, Society and Culture, 3 vols. Oxford: Blackwell.
 Gelbstein, E. (2006) Crossing the Executive Digital Divide.

Ligações externas 

 Articles on the impact of the Information Age on business – at Information Age magazine
 Beyond the Information Ageby Dave Ulmer
 Information Age Anthology Vol Iby Alberts and Papp (CCRP, 1997) (PDF)
 Information Age Anthology Vol IIby Alberts and Papp (CCRP, 2000) (PDF)
 Information Age Anthology Vol IIIby Alberts and Papp (CCRP, 2001) (PDF)
 Understanding Information Age Warfareby Alberts et al. (CCRP, 2001) (PDF)
 Information Age Transformationby Alberts (CCRP, 2002) (PDF)
 The Unintended Consequences of Information Age Technologiesby Alberts (CCRP, 1996) (PDF)

 

Era da informação